Хопп — фамилия. Известные носители:
 Хопп, Дитмар (род. 1940) — крупный немецкий бизнесмен, один из основателей компании SAP. 
 Хопп, Синкен (настоящее имя Сигне Мария Брохман; 1905—1987) — норвежская писательница, поэтесса, драматург и переводчик.
 Хопп, Ханс (1890—1971) — немецкий архитектор.

См. также 
 Хоппе